désigne :
 David Lloyd-Jones (1934-2022), un chef d'orchestre britannique ;
 David Lloyd Jones (1944-), un botaniste australien ;
 David Lloyd-Jones, un cardiologue ;
 David Lloyd Jones (1942-), un architecte britannique ;
 David Martyn Lloyd-Jones, un théologien britannique.